Абу Сулейман Хамд ибн Мухаммад аль-Хаттаби (; ) — шафиитский хадисовед, который также был писателем, филологом и лексикографом, но особенно прославился своими сборниками хадисов.

Биография 
Его полное имя: Абу Сулейман Хамд ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Хаттаб аль-Хаттаби аль-Бусти аш-Шафии. Родился в июле 931 года в Бусте (совр. Афганистан). Его имя Хамд было изменённым именем Ахмад. Аль-Хаттаби сообщили, что он был потомком Зейд ибн аль-Хаттаба, брата второго халифа Умара ибн аль-Хаттаба, но эта генеалогия была противоречивой. По другим данным прозвище Аль-Хаттаби берёт свое начало от имени его деда Хаттаба. Нисба аль-Бусти означает, что он родом из города Буст (ныне Лашкаргах).

Точных исторических данных о детстве и юности имама аль-Хаттаби нет. Упоминается лишь то, что он родился и вырос в образованной и богобоязненной семье. Аль-Хаттаби зарабатывал на жизнь в качестве торговца. Путешествия, которые он совершал с целью приобретения знаний (таляб аль-ильм), вели его через различные исламские страны. Помимо Багдада, где он долгое время оставался, и Басры, он посетил Мекку и Нишапур. Достиг высокого уровня знания, особенно в области хадисоведения и арабского языка. Изучал шафиитский фикх у Абу Бакра аль-Каффаля аш-Шаши и Абу Али ибн Абу Хурейры. Среди его учителей в фикхе, хадисе и других науках были такие учёные, как Абу Саид ибн аль-Араби, Исмаиль ибн Мухаммад ас-Саффар, Абу Бакр ибн Даса, Абу ль-Аббас аль-Асамм и др.

Он провёл несколько лет, учась в Нишапуре, но позже начал преподавать сам. Среди его учеников были: аль-Хаким Абу Абдуллах, Абу Хамид аль-Исфарайини, Абу Зарр аль-Харави, Абу Наср Мухаммад ибн Ахмад аль-Бальхи, Абу ль-Хусейн Абду-ль-Гафир аль-Фариси и др. Его основным научным интересом было хадисоведение и фикх. К концу своей жизни он склонился к суфизму и вошел в Рибат около Бюста на берегах Хильменда. Умер там же в апреле 998 года (рабиу аль-ахир 388 года по хиджре).

Взгляды 
Аль-Хаттаби был традиционалистом и очень критиковал калам и его последователей. Его негативное отношение к каламу можно увидеть, среди прочего, из названия его несохранившейся книги: аль-Гунья ан аль-калям ва-ахлихи («Распространенность калама и его последователей»). Аль-Хаттаби предупреждал прежде всего о тех, кто использует калам без необходимых знаний.

Токатли показал, что комментарий аль-Хаттаби к Сахиху аль-Бухари на самом деле является полемикой против последователей калама. В своем предисловии к этой работе аль-Хаттаби оспаривает обвинение ученых-мутакаллимов в том, что традиционалисты передают хадисы, не понимая их, тем самым практикуя таклид. У него были сомнения относительно сборника хадисов аль-Бухари, потому что он полагал, что с их многочисленными хадисами, которые имели отношение к образу Бога в человеке, они выступали в качестве аргументов на стороне последователей калама, которые, таким образом, могли обвинять традиционалистов в антропоморфизме (ташбих). В своем комментарии к сборнику аль-Хаттаби специально выбирал те хадисы, которые поддерживали антропоморфные концепции и пытался опровергнуть их антропоморфное содержание. С этим намерением его работа близка к Китаб тавиль мухталиф аль-хадис Ибн Кутайбы.

Сочинения 
Из двенадцати работ, написанных аль-Хаттаби, девять сохранились в рукописях. Шесть из них в настоящее время опубликованы:

 Гарибуль хадис — сборник редких преданий, которые не встречаются у Абу Убайды аль-Харави или Ибн Кутайбы;
 Маалиму с-сунан фи сунани Аби Дауд («Руководство по Сунану») — самый старый и самый важный комментарий к Сунану Абу Дауда, в современных печатных изданиях включает в себя четыре тома;
 А’ляму ль-хадис — самый старый комментарий к сборнику хадисов Сахих аль-Бухари. Аль-Хаттаби ясно говорит в своем предисловии, что он предпочитает Сунан Абу Дауда и сборники аль-Бухари и Муслима;
 Исляху галяты ль-мухаддисин — книга, которая исправляет неправильно переданные выражения учёными-хадисоведами;
 Китаб Сан ад-дуа — книга о мольбе и её месте в религии;
 Китаб аль-Узля — книга об уединении;
 Баян иджаз аль-Куран — трактат о неподражаемости Корана. Работа по своему содержанию очень похожа на работу Ибн Кутайбы Taʾwīl muškil al-Qurʾān;
 Шарху асмаи Лляхи ль-хусна — книга об именах Всевышнего Аллаха;
 Маарифат ас-сунан ва-ль-асар;
 Китаб аль-джихад;
 И’лям ас-сунан;
 Китабу ан-наджах;
 аль-Гунья ан аль-калям ва-ахлихи.

Все эти работы имеют предисловие (ḫuṭba), которое очень похоже по структуре и стилю. По мнению Себастьяна Гюнтера его работы отмечают переход в академической арабской литературы от «личной записи» к «обычной книге» с их планомерным оформлением и относительной замкнутостью подобно «авторским конспектам лекций».

Примечания

Литература 
 Claude-France Audebert: Al-Ḫaṭṭābī et l’inimitabilité du Coran: traduction et introduction au Bayān iʿǧāz al-Qurʾān. Damaskus: Inst. Français de Damas 1996.
 Sebastian Günther: "Der šafi`itische Traditionalist Abū Sulaimān al-Ḫaṭṭābī und die Situation der religiösen Wissenschaften im 10. Jahrhundert, " in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 146 (1996): 61-91.
 Sebastian Günther: «In our days, religion has once again become something alien: Al-Khattabi’s Critique of the State of Religious Learning in Tenth-century Islam» in The American Journal of Islamic Social Sciences 25 (2008) 1-30. (Englische Übersetzung und Überarbeitung des vorangegangenen Artikels)
 Fuat Sezgin: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. 1. Leiden: Brill 1967. S. 210—211.
 Vardit Tokatly: «The Aʿlam al-ḥadīth of al-Khaṭṭābī: A Commentary on al-Bukhārī’s Ṣaḥīḥ or a Polemical Treatise?» in Studia Islamica 92 (2001) 53-91.
 Art. «al-Khaṭṭābī» in The Encyclopaedia of Islam. New Edition Bd. IV, S. 1131b-1132a.

Шафииты
Хадисоведы